Цильна́ — название топонимов в Предволжье:

 Цильна — посёлок городского типа в Ульяновской области.
Цильна — ж.-д. станция в Ульяновской области
 Цильна — река в Татарстане и Ульяновской области.

См. также

Большая Цильна
Малая Цильна
Новая Цильна
Русская Цильна